Das Recife Open Internacional de Tênis 2011 war ein Tennisturnier, das vom 26. September bis 2. Oktober 2011 in Recife stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 289 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Recife